Phago är ett släkte av fiskar. Phago ingår i familjen Distichodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Phago